«АвтоЗАЗ» — створене в 1975 виробниче об'єднання «АвтоЗАЗ». Холдинг включав Мелітопольський моторний завод (ГРП «АвтоЗАЗ-мотор»), Іллічівській завод автоагрегатів (ГРП Іллічівський завод автомобільних агрегатів), ряд виробничих потужностей автомобільної промисловості в Луцьку (ЛуАЗ) і Херсоні. У 1990 році приватизований урядом в акціонерне товариство. Виробниче об'єднання «АвтоЗАЗ» у 1990рр приватизоване урядом в акціонерне товариство (ПАТ «ЗАЗ»).

 СП «АвтоЗАЗ-Daewoo» —  створене у 1998 р. спільне підприємство між ВАТ «АвтоЗАЗ» та компанією Daewoo Motors. Згодом (2003), частка частка Daewoo в СП «АвтоЗАЗ-Daewoo» була викуплена швейцарською інвестиційною компанією «Hirsch & CIE», а державна частка (82% акцій) ВАТ «АвтоЗАЗ» була довірена приватній «УкрАВТО», які згодом (в 2002 році) були нею викуплені, а СП злилося з «АвтоЗАЗ», і всі об'єкти ВАТ «АвтоЗАЗ» (в першу чергу, Мелітопольський моторний завод та Іллічівський моторний завод) було перетворено в приватне ЗАТ «ЗАЗ».

 ПАТ «ЗАЗ» (ЗАТ «ЗАЗ») — приватне акціонерне товариство, створене в 2002 році на виробничій базі ВАТ «Автозаз». Входить до групи компаній УкрАВТО.

 ЗАЗ (марка автомобілів)